Outcast är det ungerska metalbandet Ektomorfs sjunde fullängdsalbum som släpptes år 2006.

Låtlista

Album av Ektomorf
Musikalbum 2006